Odbojkaško prvenstvo Jugoslavije za 1984./85. je peti put zaredom osvojila Mladost-Monter iz Zagreba.

Ljestvica

Izvori 
 Bojan Stranić: Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985, Zagreb, 1986.

1984-85